Ituzaingó peut désigner :

Argentine 
 Département d'Ituzaingó, un des départements de la province de Corrientes ;
 Ituzaingó, chef-lieu du département d'Ituzaingó, dans la province de Corrientes ;
 Ituzaingó, chef-lieu situé dans le  d'Ituzaingó ;
 Ituzaingó,  (arrondissement) argentin situé dans la province de Buenos Aires.

Uruguay 
 Ituzaingó, localité située dans le département de San José.